Ballabiesi – abitanti di Ballabio Inferiore
Ballabiesi – abitanti di Ballabio